Irkutskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Irkutskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Plöstwehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Irkutskoje (Krasnojarsk), Dorf im Rajon Suchobusimskoje, Region Krasnojarsk